Das Mixed der US Open 2016 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Titelverteidiger waren Martina Hingis und Leander Paes.

 Setzliste 

 Hauptrunde 

 Halbfinale, Finale 

 Obere Hälfte 
 Obere Hälfte 1 

 Obere Hälfte 2 

 Untere Hälfte 
 Untere Hälfte 1 

 Untere Hälfte 2 

 Weblinks 
 Offizielle Website (englisch)
 

Mixed
2016